Tanner steht für:

 Tanner (Familienname), einen Familiennamen
 Tanner (Vorname), einen Vornamen
 Tanner (Band), deutsche Band
 Tanner Hütte, Eisenhütte in Tanne, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Tanner Moor, Latschenhochmoor in Österreich, siehe Tannermoor
 Der schwarze Tanner, Geschichte von Meinrad Inglin
 Der schwarze Tanner (Film), schweizerischer Film von Xavier Koller aus dem Jahr 1985
 Geschwister Tanner, Roman von Robert Walser
 einen Prozessor, siehe Intel Xeon (P6)#Tanner

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Tanner (Alabama)
 Tanner (Georgia)
 Tanner (Illinois), im Saline County
 Tanner (Kentucky)
 Tanner (Missouri)
 Tanner (Washington)
 Tanner (West Virginia)
 Tanner Crossroads (Alabama)
 Tanner Heights (Alabama)
 Tanner Mill (Georgia)
 Tanner Springs (Arizona)
 Tanner Williams (Alabama)

Siehe auch:
 Tanner Island, Insel in der Gruppe der Pickersgill-Inseln, Südatlantik
 Tanner-Stadien
 Danner
 Thanner